Córrego Santa Maria Madalena ou "Córrego Santa Maria do Leme" é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Santa Maria Madalena, Córrego
Santa Maria Madalena